Эроглу — турецкая фамилия. Известные носители:
 Эроглу, Бейтуллах (1995) — турецкий пловец-паралимпиец.
 Эроглу, Дервиш (1938) — президент частично признанного государства Турецкая Республика Северного Кипра.
 Эроглу, Шереф (1975) — турецкий борец греко-римского стиля.